Севиль Атасой (, фамилия при рождении Гёк (), род. 25 февраля 1949) — турецкий криминалист, специалистка в области биохимии. Помимо этого, известна как , написала ряд детективных произведений. Вице-ректор университета Ускюдар.

Биография

Примечания 

Криминалисты Турции
Биохимики Турции
Авторы детективной прозы